Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2008 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Cara Black in Liezel Huber sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
{|
|
 Cara Black /  Liezel Huber (prvakinji)
 Kveta Peschke /  Rennae Stubbs (prvi krog)
 Yung-jan Chan /  Chia-jung Chuang (prvi krog)
 Katarina Srebotnik /  Ai Sugijama (polfinale)
 Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (polfinale)
 Viktorija Azarenka /  Shahar Pe'er (prvi krog)
 Alona Bondarenko /  Katerina Bondarenko (tretji krog)
 Zi Yan /  Jie Zheng ''(četrtfinale)
|
<ol start="9">
 Nathalie Dechy /  Casey Dellacqua ''(prvi krog)
 Lisa Raymond /  Samantha Stosur ''(finale)
 Janette Husarova /  Shuai Peng ''(tretji krog)
 Iveta Benešova /  Galina Voskoboeva ''(drugi krog)
 Jelena Vesnina /  Vera Zvonareva ''(drugi krog)
 Nuria Llagostera Vives /  Maria Jose Martinez Sanchez ''(drugi krog)
 Marija Kirilenko /  Flavia Pennetta ''(prvi krog)
 Eva Hrdinova /  Vladimira Uhlirova ''(prvi krog)
|}

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Ženske dvojice
2008